Zawodśke – miasto na Ukrainie w obwodzie połtawskim.
 Zawodśke – osiedle typu miejskiego na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim.